Lewiston kan syfta på:

Geografi

Australien 

 Lewiston (ort i Australien), South Australia, Mallala,

USA 

 Lewiston, Maine, ort, Androscoggin County, 
 Lewiston (ort i USA, Michigan), Montmorency County, 
 Lewiston, Minnesota, Winona County, 
 Lewiston, New York, Niagara County, 
 Lewiston, Kalifornien, ort, Trinity County, 
 Lewiston, Idaho, countyhuvudort, Nez Perce County, 
 Lewiston, Utah, ort, Cache County, 
 Lewiston, Wisconsin

Se även 
 Lewistown

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar